Ferreries, municipi de Menorca
 Ferreries (Tortosa), barri de Tortosa, al Baix Ebre
 Les Ferreries (Sant Quirze Safaja), masia de Sant Quirze Safaja, al Moianès
 les Ferreries o el Ferrers (Albanyà), masia d'Albanyà, a l'Alt Empordà

 les Ferreries (Campllong)